Cogenre (également orthographié « co-genre », avec la forme adjectivale « co-genré.e ») est un terme habituellement appliqué par les anthropologues.

Mapuche 
Au Chili, parmi les mapuches, dans La Araucanía, en plus des femmes hétérosexuelles chamanes « machi », il y a des hommes homosexuels chamans « machi weye » qui portent des vêtements féminins. Ces machi weye ont d'abord été décrit en espagnol, dans une chronique de 1673 ap J.C.. Parmi les mapuches, « les esprits sont intéressés par les performances et les discours genrés des machi, et non par le sexe qu'il y a sous les vêtements des machis. » Pour attirer les esprits possédés, « les machis, à la fois homme et femme, deviennent des marié.e.s spirituel.le.s qui séduisent et font appel à leur ambiguïté  pour posséder leurs esprits. Le rituel du transvestisme des hommes machi attire l'attention sur les catégories relationnelles entre les genres, et les femmes machi sur le couple (kurewen). » (Dans ISKCON — acronyme anglais pour Association internationale pour la conscience de Krishna—les dévots masculins sont également considérés comme des quasi-femmes du dieu Kṛishṇa). Concernant les « identités co-genrées » des « machi en tant que spécialistes co-genrés », il a été spéculé que « les femmes berdaches » auraient pu avoir existé parmi les mapuches.

Indonésie 
Parmi les Sa'adan (à l'est de Toraja), dans l'île de Sulawesi (Célèbes), en Indonésie, il existe des hommes homosexuels chamans, bien que chez leurs voisins Mamasa (à l'ouest de Toraja), il existe uniquement des femmes hétérosexuelles chamanes. Parmi les ibans de Sarawak (dans l'île de Bornéo, en Indonésie), il existe des hommes homosexuels chamans.

Notes et références 

Transidentité et religion
Anthropologie sociale et culturelle
Transidentité en anthropologie